Das Copa Bionaire 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Cali. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 8. bis 14. Februar 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Cali